Scum Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Scum Lake, Ontario, sjö, 
 Scum Lake, British Columbia, sjö,